То́мпсон () — шотландське та англійське прізвище, також топонім. Означає «син Тома (Томаса)».

Прізвища 
 Томпсон (прізвище)

Топоніми

Томпсон — місто у провінції Манітоба

Томпсон — місто, штат Коннектикут
 Томпсон — місто, штат Айова
 Томпсон — місто, штат Нью-Йорк
 Томпсон — місто, штат Північна Дакота
 Томпсон — місто, штат Пенсільванія
 Томпсон Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсильванія
 Томпсон Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Томпсон — гора у гірському хребті Сотут в Скелястих горах (штат Айдахо)

Інше 
 Седі Томпсон () — американська драма режисера Рауля Волша 1928 року.
 Оболонка Томпсона () — перша оболонка Unix у першій версії Unix 1971 року, написана Кеном Томпсоном.
 Пістолет-кулемет Томпсона (, скорочено  або ) — американський пістолет-кулемет, розроблений капітаном Джоном Томпсоном у 1916 році.

Див. також 
 Томсон